Földrajz
 Spanyolország
 Cea, község León tartományban
 Cea, folyó León tartományban
Biológia
 CEA, carcinoembrionális antigén, egy tumor marker
 CEA, Collie-szemanomália, Collie Eye Anomaly
 Rhinopias cea, a skorpióhal-félék családjához tartozó faj, a Húsvét-szigetek vizein él
Mozaikszók
 CEA, Atom- és Alternatív Energia Bizottság, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, amit  Atomenergia-bizottságnak, Atomenergetikai bizottságnak, francia atomenergia népbiztosságnak is neveznek, régi nevén Commissariat à l'Énergie Atomique
 CEA, Council of Economic Advisers,  Gazdasági tanácsadók tanácsa, az USA elnöke mellé rendelt három közgazdászból álló tanácsadó testület
 CEA, Centro de Educación Artística, Center of Artistic Education of Televisa, Televisa Centro de Estudios Aristicos, a mexikóvárosi Televisa színészképzője
 CEA, a Bauhaus és Le Corbusier jegyében alapított párizsi Cercle d'Ètudes Architecturales